Het Duitse woord voor staal
Personen
 Andreas Stahl (1955-), Zwitsers componist
 Armin Mueller-Stahl (1930-), Duits acteur
 Emma Coradi-Stahl (1846-1912), Zwitserse feministe
 Fredrika Stahl (1984-), Zweedse zangeres en componiste
 Georg Stahl (1907-1969), Duits componist en dirigent
 Georg Ernst Stahl (1659-1734), Duits arts en chemicus
 John M. Stahl (1886-1950), Amerikaans filmregisseur
 Kjell-Erik Ståhl (1946-), Zweeds langeafstandsloper
 Linda Stahl (1985-), Duits speerwerpster
 Michael Stahl-David (1982-), Amerikaans acteur, filmregisseur, filmproducent en scenarioschrijver
 Nick Stahl (1979-), Amerikaans acteur
 Richard Stahl (1858-1899), Duits-Amerikaans componist en dirigent
 Rudolf Stahl (1912-1984), Duits handballer en olympisch kampioen
 Sebastian Stahl (1978-), Duits autocoureur
Voetbalclubs
 BSG Stahl Riesa, Duitse voetbalclub
 Eisenhüttenstädter FC Stahl, Duitse voetbalclub
 FC Stahl Brandenburg, Duitse voetbalclub
 SV Stahl Thale, Duitse voetbalclub
Overige
 Stahl (motorfiets), motorfietsmerk
 Berge Stahl (schip, 1986), Noors schip

Achternaam